Ояпоки може да се отнася за:

 Ояпоки - град (община) в бразилския щат Амапа
 Ояпоки - един от четирите микрорегиона на бразилския щат Амапа
 Ояпоки - река в бразилския щат Амапа
 Сен Жорж дьо л'Ояпок - една от общините на френския задморски департамент Гвиана